

Радошинка — річка, ліва притока Топлі, протікає в окрузі Свидник.

Радошинка — село у Сошичненській громаді Камінь-Каширського району Волинської області.